Такутеа () — необитаемый остров в Тихом океане, в составе Южной группы островов Кука. Находится в 21 километре к северо-западу от Атиу.

Ссылки 
 
 
 Takutea: Pictures and information

Острова Тихого океана
Острова Австралии и Океании